Joaíma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Joaíma (ort), Minas Gerais, 
 Joaíma (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar